Claix puede referirse a: 

 Claix, comuna francesa situada en Charente.
 Claix, comuna francesa situada en Isère.